Чемпионат Испании по футболу 1983/1984 — 53-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Атлетик Бильбао» стал чемпионом Испании в 8-й раз. В турнире принимали участие 18 клубов. Было сыграно 306 игр и забито 782 гола.

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Источник: www.rsssf.com

Потуровая таблица

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 9 голов
 «Атлетик Бильбао» — «Саламанка»  — 6:3 (3-й тур, 18 сентября 1983 года)
 Самая крупная победа в гостях: 3 гола
 «Валенсия» — «Спортинг»  — 0:3 (18-й тур, 8 января 1984 года)
 «Мальорка» — «Барселона»  — 1:4 (3-й тур, 18 сентября 1983 года)
 «Осасуна» — «Сарагоса»  — 1:4 (34-й тур, 29 апреля 1984 года)
 «Осасуна» — «Реал Сосьедад»  — 0:3 (32-й тур, 15 апреля 1984 года)
 «Сарагоса» — «Валенсия»  — 0:3 (26-й тур, 4 марта 1984 года)
 «Севилья» — «Реал Сосьедад»  — 0:3 (14-й тур, 4 декабря 1983 года)
 «Спортинг» — «Мальорка»  — 0:3 (27-й тур, 11 марта 1984 года)
 «Эспаньол» — «Атлетико»  — 1:4 (1-й тур, 4 сентября 1983 года)
 Самая крупная победа дома: 5 голов
 «Атлетик Бильбао» — «Севилья»  — 5:0 (23-й тур, 12 февраля 1984 года)
 «Барселона» — «Вальядолид»  — 5:0 (24-й тур, 18 февраля 1984 года)
 «Реал Мадрид» — «Атлетико»  — 5:0 (9-й тур, 30 октября 1983 года)
 «Сарагоса» — «Бетис»  — 5:0 (24-й тур, 19 февраля 1984 года)

Ссылки 
 Официальный сайт Ла Лиги
 Статистика на fbleague.com

1984
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1983 году
Спорт в Испании в 1984 году